Napo kan syfta på:

 Napo (flod) – en flod i Sydamerika
 Napo (provins) – en provins i Ecuador
 Napo by – en by i Storkyro kommun i Finland
 Napo (djur) – ett släkte av insekter
 Napo, Baise - ett härad i Kina